Кювилье () — фамилия.
 Кювилье, Франсуа де (1695—1768) — немецкий архитектор.
 Кювилье, Мария Павловна (в первом браке Кудашева; 1895—1985) — поэтесса и переводчик, секретарь и вторая жена Ромена Роллана.
 Кювилье, Фредерик (род. 1968) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, мэр города Булонь-сюр-Мер.

Составные фамилии 
 Кювилье-Флери, Альфред Август (1802—1887) — французский писатель, член Французской академии, воспитатель герцога Омальского.